

Ніколаєвський район — муніципальний район, Волгоградська область
 Ніколаєвський район — муніципальний район, Ульяновська область
 Ніколаєвський район — муніципальний район, Хабаровський край

Див. також 
 Миколаївський район